Швейкин — русская фамилия. Известные носители:

 Швейкин, Алексей Фёдорович (1933—2016) — советский горнорабочий, Герой Социалистического Труда.
 Швейкин, Василий Иванович (1935—2018) — советский и российский учёный в области лазерной техники, лауреат Ленинской премии. 
 Швейкин, Геннадий Петрович (1926—2019) — советский и российский химик-неорганик, академик РАН.